Dorfkirche Giesensdorf steht für:
 Dorfkirche Giesensdorf (Lichterfelde) im Ortsteil Lichterfelde von Berlin
 Dorfkirche Giesensdorf (Pritzwalk) im Ortsteil Giesensdorf von Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Dorfkirche Giesensdorf (Tauche) im Ortsteil Giesensdorf von Tauche, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg